Puchar Króla Tajlandii 2016 (tajski: :การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่ 44) – 44. edycja międzynarodowego turnieju piłkarskiego, która odbyła się w Tajlandii od 3 do 5 czerwca 2016. Obrońcą tytułu była Korea Północna, która nie wzięła udziału w edycji. Absolutnymi debiutantami były Jordania, Syria (pierwotnie do udziału w turnieju zaproszono Czarnogórę, ale europejska reprezentacja zrezygnowała z występu) i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zdobywcą pucharu została Tajlandia. Nagrody dla króla strzelców trafiły do Kroekrita Thaweekarn i Mahmoud Al-Mawasa, którzy zdobyli po dwie bramki.

Uczestnicy 
 Tajlandia (44. występ w turnieju)
 Jordania (debiut w turnieju)
 Syria (debiut w turnieju)
 Zjednoczone Emiraty Arabskie (debiut w turnieju)

Stadion 
Wszystkie mecze odbyły się na Stadionie Narodowym Rajamangala w Bangkoku o pojemności 49,772 miejsc.

Mecze

Drabinka fazy pucharowej

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

Zdobywca Pucharu Króla Tajlandii 2016

Tajlandia
Czternasty tytuł

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Króla Tajlandii 2016 na Flashscore.com
 

Puchar Króla Tajlandii
2016 w piłce nożnej
2016 w Tajlandii
Sport w Bangkoku